Ел Роблито има више значења:

 Ел Роблито (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблито (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблито, Асерадеро (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Роблито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Роблито (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Роблито (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Роблито (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Роблито (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Роблито (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику